Erblich ist der Familienname folgender Person:
 Mosche Leib Erblich (1745–1807), Rabbiner, Autor und Begründer der Sassiwer Dynastie von Chassidim

Siehe auch:
 Vererbung
 Erbe (Begriffsklärung)
 Erben